Річка:
 Інгулець — річка в Україні, права притока Дніпра
Місцевість:
 Інгулець — колишнє місто в Україні, у 2002 включено до складу міста Кривий Ріг
Села:
 Інгулець — Дніпропетровська область, Криворізький район, Лозуватська сільська громада
 Інгулець — Дніпропетровська область, Криворізький район, Новолатівська сільська громада
 Інгулець — Херсонська область, Херсонський район, Дар'ївська сільська громада
Інше:
 Інгулець — залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці
 Інгулець — автостанція на півдні Кривого Рогу
 Інгулець — ландшафтний заказник місцевого значення
 Інгулець — футбольний клуб смт Петрове у Кіровоградській області.